Trąbki Wielkie – wieś w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie
 Trąbki Wielkie – osada leśna w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie
 Trąbki Wielkie – gmina